313-я авиационная дивизия — дивизия ВВС США. С 1955 года была в составе Тихоокеанских ВВС на авиабазе Кадена, Окинава. Она была деактивирована 1 октября 1991 года.

История 
Истоки подразделения начинаются с 313-го бомбардировочного крыла времен Второй мировой войны, входившего в состав 20-й воздушной армии. 313-е крыло участвовало в операциях Boeing B-29 Superfortress по бомбардировке Японии.

Вторая мировая война 

313-е бомбардировочное крыло было организовано в , штат Колорадо, весной 1944 года как очень тяжелое бомбардировочное крыло, которое должно было быть оснащено самолётами Boeing B-29 Superfortress. Оперативными группами, закрепленными за крылом, были  и  бомбардировочные группы. Обе были существующими подразделениями, а 6-я была переведена из  в Карибском бассейне, где она выполняла противолодочные задачи и защищала Панамский канал с аэродромов в Панаме. 9-я группа была приписана к Учебному командованию ВВС США в Южной Флориде в рамках его школы прикладной тактики. Обе группы были переведены на базы в Небраске — на ( и ) соответственно, где они первоначально тренировались на Boeing B-17 Flying Fortress, пока их самолёты B-29 не были доработаны и предоставлены им. Две другие бомбардировочные группы,  и , были сформированы как новые подразделения (504-я на , 505-я на ), которые также были направлены на базы в Небраске для обучения. После решения различных вопросов обучения, а также проблем с полученными B-29, боевые группы были готовы к развертыванию на  и отправились в  на Северных Марианских островах, прибыв туда в конце декабря 1944 года.

На Тиниане крыло было передано  20-й воздушной армии. Оказавшись на месте, группы 313-го «начали полеты, сначала против Иводзимы, островов Трук и других территорий, удерживаемых японцами. Позже они совершили ночные зажигательные налеты на малой высоте по площадным целям в Японии; участвовали в операциях по минированию в проливе Симоносеки и способствовали блокаде Японской империи, минируя гавани в Японии и Корее. В апреле 1945 года 313-я дивизия содействовала вторжению на Окинаву, бомбардировав японские аэродромы, использовавшиеся пилотами-камикадзе».

Пятая группа, 509-я смешанной авиагруппы, была приписана к крылу в мае 1945 года с , штат Юта. 509-я, хотя и была приписана к 313-му бомбардировочному крылу, она оперативно контролировался штабом 20-й воздушной армии. 509-й группе был предоставлен базовый район рядом с аэродромом на северной оконечности Тиниана, в нескольких милях от основных объектов в центральной части острова, где были назначены другие группы. Кроме того, в отличие от других групп в крыле, 509-й использовал широкий спектр различных  от XXI бомбардировочного командования вместо своих собственных, так что японцы не могли идентифицировать самолёты группы. 509-я также была автономной и мало получала ресурсов от 313-го крыла или других его групп.

В начале августа миссия 509-й группы была раскрыта, когда она совершила полеты с атомной бомбой в Хиросиму и Нагасаки. В ноябре 509-я группа была освобождена от назначения в 313-й бомбардировочный авиаполк и переведена на армейский аэродром Розуэлл, штат Нью-Мексико.

«После капитуляции Японии в августе подразделения 313-го бомбардировочного крыла сбрасывали продовольствие и припасы пленным союзникам и участвовали в демонстрационных полетах над Японией». * : 23 декабря — 30 июня 1946 г. Послевоенное сокращение сил, две группы крыла, 504-я и 505-я, были выведены из строя в конце 1945 — начале 1946 года.

Другая группа, 383d, была переведена в 313-й бомбардировочный авиаполк из 8-й воздушной армии в сентябре 1945 года после того, как 8-я армия была сброшена на Окинаве. Планировалось, что 8-я воздушная армия станет второй стратегической воздушной армией, которая будет использоваться во время вторжения в Японию, которое так и не было реализовано. 383d была выведена из строя в декабре, её самолёты и персонал вернулись в Соединенные Штаты.

Тихоокеанские ВВС 

В марте 1946 года 313-я дивизия была переведена в  на Филиппинах. На Филиппинах это крыло было передано в состав  из , «где оно проводило обучение бомбардировкам, воздушную разведку, картографирование и строительные проекты». 5-я разведывательная группа провела множество тайных картографических миссий над недружественными районами Азии в послевоенное время. Само крыло начало выводиться из строя в конце 1947 года, 6-я и 9-я бомбардировочные группы были выведены из строя в июне 1947 года и, наконец, 5-я бомбардировочная группа в январе 1948 года. Само 313-е бомбардировочное крыло было выведено из строя в июне 1948 года.

В марте 1955 года организация была переименована в 313-ю воздушную дивизию ВВС США в составе  Тихоокеанских военно-воздушные силы на авиабазе Кадена, Окинава. Задачей 313-й дивизии было командование и управление подразделениями ВВС США, приписанными к Окинаве.

На протяжении всех лет «Холодной войны» 313-я воздушная дивизия принимала на себя «ответственность за противовоздушную оборону островов Рюкю и тактические операции на Дальнем Востоке, поддерживая назначенные силы в максимально возможной степени боевой готовности. Кроме того, она поддерживала 5-ю воздушную армию в разработках, планировани и координации требований для будущих операций ВВС на островах Рюкю. Подразделение также поддерживало многочисленные учения PACAF, такие как Cope Thunder, Cope Diamond, Team Spirit и Cope North»

313-й дивизия была расформирована 1 октября 1991 г. в рамках общего сокращения сил ВВС США в Тихом океане после окончания холодной войны.

Хронология и состав 
 Создана как 313-е очень тяжелое бомбардировочное крыло 15 апреля 1944 г.

 Активирована 23 апреля 1944 г.
 Деактивирована 15 июня 1948 г.

 Переименована в 313-ю авиадивизию 3 января 1955 г.

 Активирована 1 марта 1955 г.
 Деактивирована 1 октября 1991 г.

В составе 
 , 23 апреля — 8 июня 1944 г.
 XXI бомбардировочное командование, 8 июня 1944 г. — 16 июля 1945 г.
 20-я воздушная армия, 16 июля 1945 г. — 13 марта 1946 г.
 30-я воздушная армия, 13 марта 1946 г. — 15 июня 1948 г.
 5-я воздушная армия, 1 марта 1955 г. — 1 октября 1991 г.

Состав

Вторая мировая война 
 6-я бомбардировочная группа: 28 декабря 1944 г. — 1 июня 1947 г.
 9-я бомбардировочная группа: 28 декабря 1944 г. — 9 июня 1947 г.
 72-я группа воздушной службы: 28 декабря 1944 г. — 1 июня 1947 г.
 77-я группа воздушной службы: 28 декабря 1944 г. — 9 июня 1947 г.
 358-я группа воздушной службы: 23 декабря 1944 г. — 15 июня 1946 г.
 359-я группа воздушной службы: 23 декабря — 30 июня 1946 г.
 : 12 сентября — 19 декабря 1945 г.
 390-я группа воздушной службы: 29 мая — ок. 17 октября 1945 г.
 504-я бомбардировочная группа: 23 декабря 1944 г. — 15 июня 1946 г.
 505-я бомбардировочная группа: 23 декабря — 30 июня 1946 г.
 509-я составная группа: 29 мая — ок. 17 октября 1945 г. (в составе 20-й воздушной армии)

ВВС США

Крылья 
  (позже 18-й тактический истребительный авиаполк): прикреплен 1 марта 1955 г. — 1 февраля 1957 г., назначен 10 ноября 1958 г. — 1 октября 1991 г.
 : 1 марта 1955 г. — 31 мая 1971 г.
 : 1 ноября 1968 г. — 31 мая 1971 г.

Группы 
  (позже 5-я разведывательная группа): 10 июня 1946 г. — 5 февраля 1947 г.; 15 марта 1947 г. — 10 января 1948 г.
 : март 1955 г. — 1 сентября 1956 г.
 1962d-я Группа связи: 1 октября 90 г. — 1 октября 91 г.

Эскадрильи 
 : 15 июня 1946 г. — 3 февраля 1947 г.
 : 1 апреля — 15 июня 1946 г.
 : 15 марта — 20 апреля 1947 г.
 : 18 сентября 1956 г. — 12 февраля 1957 г.
 : 15 марта 1955 г. — 17 июля 1960 г.

Базы 
 Петерсон Филд, Колорадо, 23 апреля — 5 ноября 1944 г.
 , Тиниан, Марианские острова, 24 декабря 1944 г. — 17 февраля 1946 г.
 Кларк Филд (позже ), Лусон, Филиппины, 17 февраля 1946 г. — 15 июня 1948 г.
 Авиабаза Кадена, Окинава, 1 марта 1955 г. — 1 октября 1991 г.

Награды 
 
 5 гроздей дубовых листьев

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
Эта статья включает материалы, являющиеся общественным достоянием, с веб-сайта  https://www.afhra.af.mil/.

 
 
 
 

Авиационные формирования США
Дивизии США